Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 3 женщины.

Серебро 
 Борьба, мужчины — Хельмут Беллингродт.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года